Le sigle UBP peut signifier :
 , un parti politique de Chypre du Nord ;
 Union bancaire privée, une banque d'investissement suisse ;
 Union de banques à Paris (aujourd'hui HSBC UBP), une banque du groupe HSBC ;
 Université Blaise-Pascal, à Clermont-Ferrand (France).